Thomas McCrae (mort en 1814), homme politique du Haut-Canada
 Thomas McCrae (1870-1935), professeur et médecin canadien

Voir aussi

Homonymie de personnes